Carl Adloff ist der Name folgender Personen:

* Carl Adloff (Maler) (1819–1863), deutscher Maler
 Carl Adloff (Tischtennisfunktionär) (1896–1981), deutscher Tischtennisfunktionär